Пискавица може бити:
 Пискавица, биљна врста из породице Fabaceae
 други назив за биљку ждраљевина
 Пискавица (Бања Лука), насељено мјесто у граду Бањој Луци, Република Српска, БиХ
 Пискавица (Грачаница), насељено мјесто у општини Грачаница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 КУД Пискавица, културно умјетничко друштво